Frequency může být:
 Frekvence (film) (v originále Frequency) – americký film Gregoryho Hoblita z roku 2000
 Frequency (seriál) – americký televizní seriál z roku 2016
 Frequency (videohra) – videohra z roku 2001
 Frequency (album, Nick Gilder) – album kanadského rockového zpěváka Nicka Gildera z roku 1979
 Frequency (album, IQ) – album britské rockové skupiny IQ z roku 2009